Holtedahl ist der Familienname von:

 Olaf Holtedahl (1885–1975), norwegischer Geologe

Sonstiges:
 Holtedahl Bay, Bucht an der Westküste des Grahamlands, Antarktika
 Holtedahlfjella, Gebirge im Königin-Maud-Land, Antarktika